

Presentación previa 
La pareja formada por el alemán Dominik Meffert y el austríaco Philipp Oswald fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja italiana Daniele Bracciali y Potito Starace ganaron el título, derrotando a los españoles Pablo Carreño Busta y Enrique López Pérez en la final, 6–3, 6–3.

Cabezas de serie 
 'Daniele Bracciali /  Potito Starace (CAMPEONES)
 Frank Moser /  Alexander Satschko (Semifinales)
 Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Semifinales)
 Facundo Bagnis /  Sergio Galdós (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Caltanissetta 2014